Лантратовка — название населённых пунктов на Украине:

 Лантратовка — село в Троицком районе Луганской области.
 Лантратовка — село в Ахтырском районе Сумской области.